Karleby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Karleby (Godsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Godsted Sogn, Guldborgsund Kommune
 Karleby (Falster) – en bebyggelse og et ejerlav i Karleby Sogn, Guldborgsund Kommune
 Karleby (Finland) – en by og kommune i Vestfinlands len, Finland